C51, C-51 ou C.51 peut désigner :
 Caudron C.51, un hydravion biplan français ;
 Courage C51, une voiture de course construite par Courage Compétition ;
 Douglas C-51, un avion de transport militaire américain ;
 Hunting Percival Pembroke C-51, un avion de transport américain ;
 Loi antiterroriste (C-51), une loi antiterroriste canadienne ;
 Tumeur maligne de la vulve, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La galaxie IC 1613 dans la constellation de la Baleine, notée C51 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres